Rio Paraibuna (alto Paraíba do Sul)
Rio Paraibuna (médio Paraíba do Sul)

 
Paraibuna